Le Roi debout tenant une canne et une masse, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A23.

Il représente un roi reconnaissable à sa couronne (ou bandeau seshed) debout, tenant de la main droite une canne (ou une sorte de sceptre se terminant en pointe à sa base) piqué dans le sol et de la main gauche pendante, une massue à tête piriforme T3.

Notes et références

Bibliographie 

 .
 .

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique